Osoby o tym nazwisku:
 Aleh Małaszkiewicz – białoruski hokeista, trener hokejowy
 Ryszard Małaszkiewicz – polski wojskowy